Teodoziya Bryj (1929-1999) était une sculptrice soviétique.

Elle sortait en 1956 de l'académie nationale des Arts de Lviv artiste émérite d'U.R.S.S., elle repose au cimetière Lytchakiv.

Quelques œuvres dans le domaine public

Commémoration 
 Musée Teodoziya Bryj affilié à la Galerie d'art de Lviv .

Voir aussi

Articles connexes 
 Culture de l'Ukraine.

Liens externes

Notes et références 

Sculpteur ukrainien du XXe siècle
Sculpteur soviétique
Naissance en février 1929
Décès en juillet 1999